Сан Борха има више значења:

 Сан Борха (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Борха (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Борха (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику